Journans est un toponyme pouvant se rapporter :

 au village de Journans, commune de l'Ain ;
 à la montagne de Journans, coteau du Revermont situé au sud-est du village de Journans ;
 au Journans ou Grand Journans, cours d'eau du Pays de Gex, dans l'Ain ;
 au Petit Journans, ruisseau affluent du Grand Journans.